Centro Asturiano puede referirse a:

Lugares

Cuba 
 Centro Asturiano de La Habana, en La Habana, actual sede del Museo Nacional de Bellas Artes.

Estados Unidos 
 Centro Asturiano de Nueva York, en Nueva York.
 Centro Asturiano de Tampa, en Tampa, Florida.

México 
 Centro Asturiano de México A.C., en la Ciudad de México.

Uruguay 
 Centro Asturiano-Casa de Asturias del Uruguay, en Montevideo.

Diáspora española
Casinos